Фингал:
 Фингал — разговорное название синяка (гематомы) под глазом.
 Фингал (графство) — графство в Ирландии
 Фингал (трагедия) — трагедия В. А. Озерова
 Финн Мак Кумал, Фингал — герой кельтских мифов
 Фингалова пещера — морская пещера